Vernouillet ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Vernouillet (Eure-et-Loir) im Departement Eure-et-Loir
 Vernouillet (Yvelines) im Departement Yvelines